Pessoas
Henry Purcell (Compositor inglês do século XVII)
Edward Mills Purcell
Dominic Purcell
Jack Purcell

Localidades
Purcell (Missouri)
Purcell (Oklahoma)

Outros
4040 Purcell

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes